Массана () — испанская фамилия. Известные носители:

 Массана, Марселино (1918—1981) — испанский партизан и антифранкист.
 Массана, Валенти (род. 1970) — испанский легкоатлет.